Абдельгани — фамилия.
 Абдельгани, Магди (род. 1959) — египетский футболист, полузащитник.
 Абдельгани, Мохаммед Бен Ахмед (1927—1996) — алжирский политический и военный деятель, премьер-министр Алжира.